tkl – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tokelau
 TKL – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Tokelau